Список высших, средних и начальных профессиональных образовательных учреждений, расположенных в городе Кирове.

Высшее образование

Среднее специальное образование

Начальное профессиональное образование

Учреждения повышения квалификации

Примечания

См. также 
 Список общеобразовательных учреждений Кирова

Киров
 
Проф
Профессиональное образование